Miejscowości w USA:
 Spartanburg – miasto w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Spartanburg
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Spartanburg (ang. Spartanburg County) – w stanie Karolina Południowa